

События 

 Король Англии Генрих II Плантагенет потерпел поражение во Франции от объединённых сил французского короля Филиппа II Августа и своего сына * Ричарда I Львиное Сердце. По условиям мира Генрих II признал Ричарда своим наследником. Вскоре король умер.
 Ричард I Львиное Сердце аннулирует Фалезский договор, возвращая Шотландии независимость за большой выкуп. Ричард ограбил лондонских евреев. Он стремился найти деньги для похода. Он продавал места шерифов и епископов, титулы, льготы. Ричард сместил главных министров отца и заставил их уплатить выкуп, а отказавшихся посадил в тюрьму. Ричард оставил в Англии братьев Иоанна и Жоффруа, а наместником назначил папского легата Лоншана, епископа Элийского.
 Договор Новгорода с германскими городами.
 Вторичное изгнание Генриха Льва из Германии в Англию.
 1189—1192 — Третий крестовый поход (рыцари из Англии (Ричард Львиное Сердце), Франции (Филипп II Август) и Германии (Фридрих I Барбаросса)).
 Третий крестовый поход. Византийский император Исаак II Ангел, заключив союз с Салах ад-Дином, не позволил немецким войскам пройти через территорию Византии.
 Июль — Фридрих Барбаросса прибыл в Ниш, столицу сербского короля Стефана Немани, во время Третьего крестового похода.
 Войско Фридриха Барбароссы заняло Адрианополь и подступило к Константинополю.
 Замки крестоносцев Монреаль и Керак захвачены Саладином.
 Началась осада Акры крестоносцами.
 Саншу I Португальский завоёвывает Силвиш и Алвор с помощью крестоносцев Третьего крестового похода
 В Германии Генрих Лев, воспользовавшись походом императора на Ближний Восток, попытался вернуть свои бывшие владения.
 Состоялось галицкое восстание 1189 года против венгерского короля Белы III, который захватил город в прошлом году. На галицкий престол вернулся Владимир Ярославич.

Вступили на престол 
 Королевство Англия — король Ричард I Львиное Сердце (1189—1199).
 Королевство Сицилия — король Танкред (1189—1194).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1189 году
 3 августа — Елюй Чуцай, государственный деятель Монгольской империи.
 Пётр Ноласко — католический святой.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1189 году
 15 июня — Минамото-но Ёсицунэ, японский полководец.
 6 июля — Генрих II Плантагенет, король Англии.
 18 ноября — Вильгельм II Добрый, король Сицилии.

См. также

Примечания